

Персоналии 
 Дода, Збигнев (1931—2013) — польский шахматист; международный мастер (1964).
 Дода (певица) (Дорота Рабчевская; род. 1984) — польская поп-певица, актриса и музыкант.

Топоним 
 Дода (река) — река в Джамму и Кашмире в северной Индии.
 Дода (город) — город и техсил в округе Дода, Джамму и Кашмир, Индия.
 Дода (округ) — округ в индийском штате Джамму и Кашмир, в регионе Джамму.